Pseudeuchaeta är ett släkte av kräftdjur. Pseudeuchaeta ingår i familjen Aetideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudeuchaeta